Михаил Жданов:
 Жданов, Михаил Алексеевич (1897—1982) — советский учёный, один из основоположников нефтегазопромысловой геологии.
 Жданов, Михаил Владимирович (род. 1985) — российский хоккеист с мячом, защитник.